San Cristóbal de la Polantera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Cristóbal de la Polantera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 San Cristóbal de la Polantera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar